Libercom  ou encore Libercom Bénin SA est un opérateur de télécommunications béninois, est une filiale de Bénin Télécoms SA créé en 2004. Il est historiquement l’opérateur historique de Bénin Télécoms et le premier des quatre opérateurs de téléphonie mobile nationaux béninois, apparu après Mtn bénin et ferme ses portes le dimanche 30 septembre 2018 en raison d'une mauvaise gestion des responsables.

Historique 
Libercom historiquement l’opérateur historique de Bénin Télécoms et le premier opérateur de téléphonie mobile au Bénin est créé par décret n°2004-260 du 5 mai 2004.

Activités

Cessation d'activités 
Le 29 Août 2018 Libercom met fin à la commercialisation des produits et services, d'où le cessation des activités conformément au communiqué fixant les mesures relatives à la cessation des activités de l’opérateur Libercom, qu’il est mis fin à la commercialisation des produits et services Libercom à partir du 29 Août 2018.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 MTN Bénin
 Bell Bénin Communications
 Moov Africa Bénin

Liens externes 

Entreprise ayant son siège au Bénin